Saint-Pere kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Père, Ille-et-Vilaine, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Saint-Père, Nièvre, departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Père, Yonne, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Père-en-Retz, departementet Loire-Atlantique i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Père-sur-Loire, departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire,